Завражье — деревня в Никольском районе Вологодской области. Административный центр Завражского сельского поселения и Завражского сельсовета.

Расстояние до районного центра Никольска по автодороге — 30 км. Ближайшие населённые пункты — Ермаково, Сорокино, Старыгино.

По переписи 2002 года население — 244 человека (103 мужчины, 141 женщина). Преобладающая национальность — русские (99 %).

Примечания

Ссылки 
 
 
 Завражье в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Никольского района (Вологодская область)